Scaramucci ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Scaramucci (* 1964), US-amerikanischer Hedgefonds-Manager und Buchautor
 Giovanni Battista Scaramucci (1650–1710), italienischer Arzt und Mitglied der Gelehrtenakademie „Leopoldina“